Yongfeng ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Er bezeichnet:

 in der Provinz Jiangxi den Kreis Yongfeng (永丰县), siehe Yongfeng (Ji’an);
 in der Provinz Guangdong die Großgemeinde Yongfeng (永丰镇) des Kreises Deqing, siehe Yongfeng (Deqing);
 in der Provinz Heilongjiang das Dorf Yongfeng (永丰村) der Großgemeinde Zhuaji im Kreis Fuyuan, siehe Yongfeng (Zhuaji);
 in der Provinz Heilongjiang das Dorf Yongfeng (永丰村) der Großgemeinde Yabuli in der Stadt Shangzhi, siehe Yongfeng (Yabuli);
 in der Stadt Shanghai das Straßenviertel Yongfeng (永丰街道) im Stadtbezirk Songjiang, siehe Yongfeng (Songjiang);
 in der Stadt Shanghai das Dorf Yongfeng (永丰村) der Großgemeinde Caolu im Stadtbezirk Pudong, siehe Yongfeng (Caolu);
 in der Provinz Sichuan die Gemeinde Yongfeng (永丰乡) des Kreises Jiuzhaigou, siehe Yongfeng (Jiuzhaigou);
 in der Provinz Zhejiang die Großgemeinde Yongfeng (永丰镇) der kreisfreien Stadt Linhai, siehe Yongfeng (Linhai);
 in der Provinz Heilongjiang das Dorf Yongfeng (永丰村) der Nationalitätengemeinde Shibazhan im Kreis Tahe, siehe Yongfeng (Shibazhan);
 im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang die Gemeinde Yongfeng (永丰乡) im Kreis Ürümqi der Stadt Ürümqi, siehe Yongfeng (Ürümqi).